Wittmann kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Wittmann (ö),

USA 

 Wittmann (ort), Arizona, Maricopa County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar